Porschütz bezeichnet:

 Porschütz (Priestewitz), Ortsteil der Gemeinde Priestewitz im Landkreis Meißen, Sachsen
 den deutschen Namen von Proszyce, Ortschaft der Gmina Grębocice in Polen

Porschütz ist der Familienname folgender Personen:
 Hedwig Porschütz (1900–1977), deutsche Widerstandskämpferin gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft